Schore (België), een deelgemeente van Middelkerke in West-Vlaanderen
Schore (Nederland), een dorp in Kapelle in Zeeland